Старое Четово () — деревня в Торбеевском районе Республики Мордовия. Входит в состав Варжеляйского сельского поселения.

История 
Название-антропоним: оно связано с личным дохристианским мокшанским именем — Четай (от четямс «осветить»).

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до республиканского центра города Саранск составляет 170 км, до районного центра посёлка городского типа Торбеево — 20 км. Абсолютная высота 135 метров над уровнем моря.
 Часовой пояс

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения мордва составляли 100% из 99 человек.

Известные жители
 Иван Ломакин (1884 — 1937) — мученик.
 Анна Андреевна Пахомова (1923 — 2002) — передовик советского сельского хозяйства,  Герой Социалистического Труда (1966).

Примечания 

Населённые пункты Торбеевского района